Gravel — гоночная видеоигра 2018 года, разработанная компанией Milestone S.r.l. и изданная компаниями Milestone и Square Enix для Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One. Порты на macOS и Linux от Virtual Programming были выпущены в январе 2019.

Игровой процесс 
Игра вращается вокруг участия в гоночной телевизионной программе под названием Off-Road Masters. Каждый игрок должен заработать звезды, чтобы перейти к следующему испытанию.

Приём 

Gravel получил неоднозначные отзывы с момента своего выхода. Eurogamer Italy высказал мнение, что Gravel является сложной и увлекательной игрой, но «недостаточно, чтобы конкурировать с лучшими играми в жанре». Сайт-агрегатор Metacritic дал версии для PlayStation 4 среднюю оценку 67 из 100, основанную на отзывах 30 критиков.

Примечания

Ссылки 
 
Игры для Xbox One
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные в Италии
Игры для PlayStation 4
Игры на движке Unreal Engine
Компьютерные игры 2018 года